— príncipe de Tamatarcha e Czernicóvia
  — grão-príncipe de Quieve
  — grão-príncipe de Quieve

Desambiguações de antropônimos